Dinastia Capetiana - família real francesa, na qual se destaca o nome de Hugo Capeto
Ou ainda:
Isabela Capeto - estilista brasileira
O Fantasma - personagem dos quadrinhos que conta com a companhia de um lobo chamado "Capeto"

Desambiguação